Ramsi kan syfta på följande platser:

Estland 

 Ramsi, Estland, ort, Viljandimaa, Pärsti kommun, 
 Rämsi, ort, Tartumaa, Puhja kommun,

Finland 

 Ramsi (halvö), Egentliga Finland, 
 Ramsi (ö), Egentliga Finland, Nystadsregionen, 

Robotskapade Estlandförgreningar
Robotskapade Finlandförgreningar